Суперкубок Англії з футболу 1983 — 61-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 1983 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка країни «Манчестер Юнайтед».

Володарем трофею удев'яте в своїй історії став «Манчестер Юнайтед», який здобув перемогу у матчі з рахунком 2:0 задяки «дублю» свого капітана Браяна Робсона (шостий трофей клубу, якщо не враховувати співволодіння Суперкубком).

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на mufcinfo.com  

1983
Англія
Серпень 1983
1983 в англійському спорті